Esplendor Geométrico — испанская группа, играющая в стиле индастриал.

Дискография 
 Necrosis en la poya 7" (1981)
 EG-1 кассетa (1981, переиздан на CD в 2000)
 El acero del partido LP (1982, переиздан на CD в 2000)
 Comisario de la luz LP (1985)
 1980-1981 кассетa (1986)
 En Roma кассетa (1986) 
 En directo: Madrid y Tolosa кассетa (1987)
 Kosmos kino LP (1987, переиздан на CD в 1996)
 Mekano-turbo LP (1988, переиздан на CD в 1994)
 Madrid mayo '89 кассетa (1989)
 Live in Utrecht LP (1990, переиздан на CD в 1999)
 Diez años de esplendor 2 x кассеты (1990)
 Sheikh aljama CD (1991)
 1980-1982 2 x кассеты (1993)
 Arispejal astisaró (powerful metal) CD (1993)
 Veritatis splendor CD (1994)
 1983-1987 CD (1994)
 Nador CD (1995)
 Tokyo sin fin CD (1996)
 Treinta kilómetros de radio CD-EP (1996)
 Balearic rhythms CD (1996)
 80’s tracks CD (1996)
 Tarikat 2 x CD (1997)
 Polyglophone CD (1997)
 Syncrotrón мини-LP (1998)
 En-co-d-eSplendor (ремиксы) CD (1998)
 Compuesto de hierro CD (2002)
 Moscú está helado (ремиксы) CD (2004)
 Anthology 1981—2003 2 x CD (2005)
 8 Traks & Live CD / DVD (2007)
 Pulsion CD (2009)
 Desarrollos geométricos CD (2011)

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Официальные дистрибьюторы
 Вступление в Allmusic
 

Музыкальные коллективы Испании
Индастриал-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1980 году